Ел Репартидор има више значења:

 Ел Репартидор (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Репартидор (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику